Le mot Pangloss est un nom créé par Voltaire à partir du grec  (« tout ») et  (« langue »), ce qui signifie « toutes les langues ».

 Pangloss est un personnage de Candide ou l'Optimisme, conte philosophique de Voltaire paru à Genève en . Il symbolise la philosophie de l'optimisme béat, décriée par Voltaire.
 La collection Pangloss est une bibliothèque numérique d'enregistrements sonores dans de nombreuses langues du monde, la plupart menacées d'extinction.
 Pangloss représente en réalité dans Candide ou l'optimisme Leibniz, Voltaire montrant son désaccord avec les idées exprimées par ce dernier dans Théodicée.

Références